Влади́мир Тихоми́ров:
 
 Тихомиров, Владимир Васильевич (1897—1944) — советский военачальник, генерал-майор.
 Тихомиров, Владимир Владимирович (1915—1994) — советский геолог и историк науки.
 Тихомиров, Владимир Георгиевич (1943—2011) — русский переводчик, поэт, прозаик, драматург.
 Тихомиров, Владимир Дмитриевич (1896—?) — депутат Верховного Совета СССР III и IV созывов.
 Тихомиров, Владимир Михайлович (род. 1934) — советский и российский математик.
 Тихомиров, Владимир Павлович (род. 1941) — ректор МЭСИ.
 Тихомиров, Владимир Сергеевич (род. 1969) — советский и российский хоккеист.